

Cappelle
 Cappella di San Giovanni presso villa Chigi-Saracini a Castelnuovo Berardenga, in Toscana
 Cappella di San Giovanni presso villa di Arceno a Castelnuovo Berardenga, in Toscana

Chiese

Estonia 
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Tallinn

Francia 
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Elbeuf
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Strasburgo

Germania 
 chiesa di San Giovanni – chiesa luterana del quartiere di Moabit a Berlino
 basilica di San Giovanni – basilica cattolica del quartiere di Neukölln a Berlino
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Luneburgo
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Magonza

Iran 
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Sohrol, Shahrestān di Shabestar

Italia

Abruzzo 

 Chiesa di San Giovanni di Lucoli – chiesa scomparsa dell'Aquila
 Chiesa di San Giovanni Decollato – chiesa di Avezzano (AQ)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)

Campania 

 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Cerreto Sannita

Emilia Romagna 

 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Spezzano, frazione di Fiorano Modenese
 Chiesa di San Giovanni in Compito a Savignano sul Rubicone

Lazio 

 Chiesa di San Giovanni in Statua – chiesa scomparsa di Rieti

Lombardia 

 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Brescia
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di San Giovanni Bianco (BG)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Scanzorosciate (BG)

Marche 

 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Macerata

Piemonte 

 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Saluzzo (CN)

Puglia 

 Chiesa di San Giovanni – chiesa di San Vito dei Normanni (BR)

Sardegna 
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Alà dei Sardi 
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Cagliari
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Martis (SS)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Nule (SS)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Oliena (NU)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Orosei (NU)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Pattada (SS)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Siamanna (OR)

Sicilia 
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Caltanissetta 
 Chiesa di San Giovanni alle catacombe – chiesa di Siracusa

Toscana 
 Chiesa di San Giovanni Decollato – chiesa di Firenze
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Grosseto
 Chiesa di San Giovanni Decollato – chiesa di Massa
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Monte San Savino (AR)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Pienza (AR)

Trentino Alto Adige 

 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Prato allo Stelvio (BZ)
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Tubre (BZ)

Spagna 
Chiesa di San Giovanni – chiesa a Pravia

Svizzera 
 Chiesa di San Giovanni – chiesa di Müstair

Pagine correlate 
 Abbazia di San Giovanni
 Cattedrale di San Giovanni
 Chiesa di San Giovanni Battista
 Chiesa di San Giovanni dei Fiorentini
 Chiesa di San Giovanni Evangelista
 Chiesa di San Giovanni Gualberto
 Oratorio di San Giovanni
 Pieve di San Giovanni
 San Giovanni